Replika puede referirse a:

 el grupo chileno de nu metal Replika; o
 el teatro, compañía y escuela de teatro Réplika Teatro.